

Patronyme 

 Iris von Roten-Meyer (1917-1990), juriste et journaliste suisse
 Karin Roten (1976-), skieuse alpine suisse
 Roten est le nom Japonais de la plante donnant la roténone

Homonymie de patronyme